Этьен де Клюни — французский кардинал XI века, названный Пётром Дамиани  (защитник Католической Церкви). Присоединился к ордену бенедиктинцев в монастыре Клюни во времена аббатства Одилона. Был возведён в сан кардинала папой Львом IX в 1049 году. В ноябре 1057 года вместе с иподиаконом Ильдебрандо был послан в Милан для усмирения патариев.

Примечания 

Кардиналы Франции
Кардиналы Льва IX
Бенедиктинцы Франции
Церковные деятели XI века